Amédée Willot (1755-1823), général et député français ;
 Frères Willot, industriels du textile ;
  (1912-1983), homme politique belge, député.